Кази Назрул Ислам (, 25 мая 1899 — 29 августа 1976) — бенгальский , музыкант, революционер и философ. Один из первых бенгальских поэтов, кто во внушительном корпусе своих произведений (поэзия, музыка, проза, переписка) выступал против угнетения и ортодоксальности. С 43-летнего возраста страдал от заболевания, приводившего к деменции и потере голоса. За свою поэзию и активную национально-освободительную деятельность Кази Назрул Ислам был прозван «Бидрохи Коби» (поэт-мятежник).

Переводы на русский язык 
 Назрул Ислам. Избранное. Пер. с бенгали М. Курганцева. М., 1963 — 82 с.

Примечания

Литература 
 Краткая литературная энциклопедия. М.,1962. - Т.1. С.542.
 Priti Kumar Mitra, The Dissent of Nazrul Islam: Poetry and History (New Delhi, OUP India, 2009).
 Karunamaya Goswami, Kazi Nazrul Islam: A Biography, (Nazrul Institute; Dhaka, 1996)

Ссылки 
 Kazi Nazrul Islam Archive
 Песня «Заклятье» на стихи Назрула Ислама в исполнении Е. Мартынова

Революционеры Бангладеш
Бенгальские поэты
Поэты Бангладеш
Поэты Индии
Умершие от деменции